

Ісламово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Ісламово — присілок, Великососновський район, Пермський край